Городня — город в Городнянском районе Черниговской области.
 Городня — село в Ичнянском районе Черниговской области.